Els of ELS kan betrekking hebben op:

Een boom uit het plantengeslacht Alnus 
Een meisjesnaam en afkorting van Elisabeth of Elizabeth
Een priem ook wel els, gereedschap om kleine, ondiepe gaatjes in een voorwerp te prikken
Els La Vera of Els, een likeur uit Limburg
ELS, Eerste Leidsche Schoolvereniging
ELS, een basisschool, uitsluitend bestemd voor de Nederlandse gemeenschap in Nederlands-Indië
Bevrijdingsleger van het Zuiden (Ejército Libertador del Sur), het rebellenleger van Emiliano Zapata tijdens de Mexicaanse Revolutie